Идруса (Гидрусса) — греческий топоним. Может означать:

 Идруса (остров) — остров.
  — деревня на Самосе.
  — деревня в общине Флорина.
 Гидрусса — древнее поэтическое название островов Кея, Андрос и других.
 Идруса — бывшая община (дим) на Андросе в 1997—2010 гг., административным центром которой являлся Гаврион.